Die News of the World Darts Championship 1985 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 27. April 1985 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 38. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die 13. Austragung mit internationaler Beteiligung. Neben fünf Engländern und dem Regionalmeister aus Wales waren auch Qualifikanten aus Frankreich, Irland, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Schottland und den Vereinigten Staaten am Start. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde der walisische Regionalmeister Dave Lee (Ivor Arms, Pontllanfraith), der im Finale Billy Dunbar (Regionalmeister London & Home Counties, Woolwich Infant, London) besiegen konnte.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1985. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1985
Dartveranstaltung 1985
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena